Pimenta Bueno kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pimenta Bueno (ort), Rondônia, 
 Pimenta Bueno (kommun), Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar